Stop est le deuxième album du groupe punk américain Plain White T's. Il est publié pour la première fois par So Happy Publishing en 2001, et réédité deux fois, d'abord en 2002 par Fearless Records, et de nouveau en 2007 avec trois titres bonus.

Titres 
 Radios In Heaven
 Can't Turn Away
 A Lonely September
 Happy Someday
 Your Fault
 Shine
 Leavin'''
 Fireworks What If Please Don't Do This Stop Penny (Perfect For You)''

Album musical sorti en 2002